Жолт Баумга́ртнер () — венгерский автогонщик, единственный представитель Венгрии в Формуле-1. Дебютировал в команде Джордан в сезоне 2003 года. В 2004 году перешёл в команду Минарди, где на Гран-при США набрал единственное очко в личном зачёте.

Результаты выступлений в Формуле-1 

|- 
! 
! Jordan Ford
! Jordan EJ13
! Ford V10
! 

| 
| 

|-
! 
! Minardi Cosworth
! Minardi PS04B
! Cosworth V10
! 

|}

Ссылки 
 Профиль на официальном статистическом сайте ФИА 
 

Автогонщики Венгрии
Родившиеся 1 января
Родившиеся в 1981 году
Пилоты Формулы-1 из Венгрии
Пилоты Формулы-1 2000-х годов
Пилоты Формулы-1, выступавшие на Jordan
Пилоты Формулы-1, выступавшие на Minardi
Пилоты Формулы-1, набиравшие очки